Králova Lhota può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Králova Lhota, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale
Králova Lhota, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové